Завитаев — русская фамилия. Известные носители:

 Завитаев, Алексей Александрович (1900—1980) — организатор советской авиационной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Завитаев, Константин Александрович (1872—1934) — подполковник 50-го пехотного Белостокского полка, герой русско-японской войны.